Mistrzostwa Afryki U-20 w piłce nożnej 2009 odbyły się w dniach 18 stycznia -1 lutego 2009 w Rwandzie. Cztery najlepszych zespołów turnieju uzyskało awans do Mistrzostw Świata U-20 w piłce nożnej, które w 2009 roku odbędą się w Egipcie.

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinał

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy 

7 goli
  Ransford Osei

3 gole
  Jacques Zoua Daogari
  Phumelele Bhengu

2 gole
  Brice Owana
  Mohamed Talaat
  Andre Ayew
  Rabiu Ibrahim

1 gol
  Patrick Ekeng
  Germain Tiko
  Koro Issa Kone
  Ahmed Fathi
  Ahmed Hegazi
  Gladson Awako
  Dominic Adiyiah
  Samba Sow

1 gol
  Kingsley Udoh
  Yakubu Alfa
  Michael Okechukwu
  Macauley Chrisantus
  Haruna Lukman
  Frank Temile
  Jean Mugiraneza
  Elias Uzamukunda
  Yussuf Ndayishimiye
  Mduduzi Nyanda
  Thulani Serero
  Thabang Matuka
  Thulane Ngcepe
  George Maluleka

2009 w piłce nożnej
Mistrzostwa Afryki U-20 w piłce nożnej
2009 w Afryce
Piłka nożna w Rwandzie
Kigali